Сваби (, ) — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Площадь и население

Сельское хозяйство

Урожай

Примечания 

Округа провинции Хайбер-Пахтунхва